Мебіус Август Фердинанд — німецький геометр і астроном.
 Мебіус Карл Август — німецький зоолог та ботанік
 Мебіус — псевдонім Жана Жиро — французького художника, автора коміксів.

Див. також 
 Мебіус — гірська вершина (4 916 м), один із піків гори Стенлі у Африці.

Німецькі прізвища